est une expression anglaise signifiant histoire d'amour en français, elle désigne :

Cinéma 
 Love Story, titre en anglais du film italien L'Ombre du passé () de  sorti en 1942 ;
 , film britannique de  sorti en 1944 ;
 , film américain d' sorti en 1970 et basé sur le scénario devenu nouvelle d'Erich Segal, traduite depuis en des dizaines de langues ;
 , film romantique indien de Rahul Rawail sorti en 1981 ;
 , film indien de  sorti en 1986 ;
 , documentaire britannique de  et  sorti en 2006 ;
 , film philippin de  sorti en 2007 ;
 , film romantique indien de  sorti en 2008 ;
 , film indien de  sorti en 2008 ;
 , film indonésien de  sorti en 2011 ;
 , film néo-zélandais de  sorti en 2011 ;
 , titre de , film indien de  sorti en 2013.

Série télévisée 
 , série télévisée diffusée sur  du  au  ;
 , série télévisée américaine diffusée sur  en 1973 ;
 , série télévisée britannique d'anthologie diffusée sur  de 1963 à 1974 ;
 , série télévisée indienne diffusée sur SAB TV du  au .

Musique

Album 
 , album sur lequel est publié la bande originale du film homonyme de 1970, composée par Francis Lai ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album du rappeur américain  sorti le .

Chanson 
 Where Do I Begin? (Love Story), chanson du film  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Stephen Stills présente sur l'album Stills sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nadia Ali présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti le  ;
 , single d'Indila sorti le  ;
 Love Story, chanson de Taylor Swift sortie le .

Jeu vidéo 
 Love Story, jeu vidéo sorti en 2000 sur .

Voir aussi 
 

Homonymie de titre